Daniel Johnson – kanadyjski polityk z ramienia Unii Narodowej
 Daniel Johnson – kanadyjski polityk z ramienia Liberalnej Partii Quebecu
 Daniel Johnson – australijski koszykarz